FP steht für:
 FP (Komplexitätsklasse), eine Komplexitätsklasse in der theoretischen Informatik
 Fazilet Partisi, eine ehemalige Partei in der Türkei
 Festpreis
 Feuerlöschkreiselpumpe, eine Feuerwehrpumpengattung
 Flachpalette, eine Transportpalette, beispielsweise eine Europoolpalette
 Focal Plane in der Blitzlichtfotografie; siehe Blitzsynchronisation
 FP-System, ein frühes Konzept der funktionalen Programmierung von John Warner Backus
 Funktionale Programmierung, ein Programmierparadigma
 fusion point, englisch für Schmelzpunkt in der Chemie
 Framework Programme, siehe Forschungsrahmenprogramm
 Feature Pack, siehe Service Pack
 das Werkverzeichnis des französischen Komponisten Francis Poulenc
 Sao Tomé und Principe nach dem ICAO-Code
 Feministische Partei, politische Partei in Finnland
 FlyPersia (IATA-Code), iranische Fluggesellschaft

FP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Nottingham
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Trondheim in der Provinz Trøndelag

fp steht für:
 „falsch positiv“ (bzw. engl. false positive), das Ergebnis eines statistischen Tests
 fortepiano (laut und sofort danach leise) als Vortragsbezeichnung in der Musik

Abkürzung